Windveer kan verwijzen naar:

Cirrus (wolken); een type wolken,
Windveer (bouwkunde); plank aan weerskanten van een rieten- of pannendak.